Bouville puede referirse a: 

 Bouville, comuna francesa situada en Essonne.
 Bouville, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Bouville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.